Ру́жников — русская фамилия; имеет женскую форму Ружникова. Известные носители:

 Ружников, Валерий Александрович (род. 1939) — советский яхтсмен, участник Олимпийских игр (1968).
 Ружников, Игорь Иванович (род. 1965) — советский боксёр, чемпион Европы и мира.
 Ружников, Михаил Фёдорович (Астангов; 1900—1965) — советский актёр театра и кино.